Maniero ist der Familienname folgender Personen:

Enrico Maniero (* 1960), italienischer Fußballspieler
Filippo Maniero (* 1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
Riccardo Maniero (* 1987), italienischer Fußballspieler